

Нешава — місто в Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Нешава — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Нешава — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства